Geraint steht für:
 Geraint the Blue Bard (dt. „Geraint der Blaue Barde“), erfundener mittelalterlicher Poet von Iolo Morganwg
 Gereint fab Erbin (dt. „Gereint, Sohn von Erbin“), mittelalterliche romantische Erzählung über Gereint und Enid aus den Y Tair Rhamant (dt. „Die Drei Romanzen“)
 RFA Sir Geraint (L3027), Landungsschiff der britischen Royal Navy

Geraint ist der Name folgender Personen:
 Geraint Anderson (* 1972), britischer Kolumnist und Sohn von Donald Anderson, Baron Anderson of Swansea

 Geraint von Dumnonia († 710), keltischer König
 Geraint Evans (1922–1992), walisischer Musiker
 Geraint Gruffydd (* 1928), walisischer Sprachwissenschaftler
 Geraint Howells (1925–2004), britischer Politiker
 Geraint Jones (* 1976), englischer Cricketspieler

 Geraint Morgan (1920–1995), britischer Politiker
 Geraint Morris (1941–1997), walisischer Filmregisseur
 Geraint Thomas (* 1986), walisischer Radrennfahrer
 Geraint Williams (* 1962), walisischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gereint
 Gerontius (Begriffsklärung)
 Gerard
 Gérardin
 Gerhard
 Gerrard
 Girard